Крхов може бити:

 Крхов (Бланско), насеље у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Крхов (Требич), насеље у округу Требич, крај Височина, Чешка Република